Маджарово () — община в Болгарии. Входит в состав Хасковской области. Население составляет 3402 человека (на 21.07.05 г.).

Площадь территории общины — 246,7 км² (4,5 % от площади на Хасковской области).

Административный центр общины в городе Маджарово. Кмет общины Маджарово — Милко Петков Армутлиев (независимый) — по результатам выборов 2011 года, и прежде кметом был он же,— по результатам выборов 2007 года, но от земледельческого народного союза (ЗНС) .

По территории общины протекает река Арда.

Состав общины 

В состав общины входят 19 населённых пунктов:
 Бориславци
 Брусевци (без постоянного населения)
 Габерово
 Голяма-Долина
 Горни-Главанак
 Горно-Поле
 Долни-Главанак
 Долно-Сыдиево
 Ефрем
 Златоустово
 Маджарово
 Малки-Воден
 Малко-Брягово
 Малко-Попово
 Румелия
 Рыженово
 Селска-Поляна
 Сеноклас
 Тополово

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Общины Хасковской области